Fever er det engelske udtryk for feber, og kan også henvise til:
 Fever (album af Kylie Minogue), album af den australske sanger Kylie Minogue med Fever som titelsang
 Fever (sang af Aerosmith) sang af det amerikanske hard rock-band Aerosmith fra albummet Get a Grip
 Fever (sang af Madonna), sang af den amerikanske sanger Madonna fra albummet Erotica
 Fever (sang af Cascada), sang af det tyske eurodance-band Cascada fra albummet Evacuate the Dancefloor
 Fever (sang med Elvis Presley), udsendt på albummet Elvis is Back i 1960
 "Fever", sang af Judas Priest fra albummet Screaming for Vengeance
 "The Fever", sang af den amerikanske musiker Bruce Springsteen
 Fever (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 2010 instrueret af Phie Ambo